Akakia est la traduction grecque du patronyme Sans-Malice.

 famille Akakia, une famille de Champagne qui se distingua longtemps dans la médecine et l'enseignement, et donna des médecins aux rois François , Charles IX, Henri III, Louis XIII, etc. ;
 , plusieurs médecins de cette famille des  et s ; 

Akakia peut aussi désigner :
 akakia (), une bourse de soie pourpre pleine de poussière, utilisé lors du sacre de l'empereur byzantin, qui lui rappelait qu'il n'était qu'un homme, destiné à redevenir poussière ; l'akakia serait aussi à donner le signal de l’ouverture des jeux à Byzance (voir mappa).

Voir aussi 
 Diatribe du docteur Akakia, un pamphlet de Voltaire où ce nom burlesque désigne le président de l'Académie des sciences de Berlin, Pierre Louis Moreau de Maupertuis
 Akakia-Viala (1903-1966), de son vrai nom Marie-Antoinette Allévy, comédienne et metteur en scène française